Grow Up — дебютный альбом поп-панк-группы The Queers. Композиции записаны между 1986 и 1988 годами. Изначально издан в качестве LP лэйблом Shakin’ Street в 1990 году, впоследствии альбом был переиздан дважды: первый раз в 1994 году на Lookout! Records, затем в 2007 году на Asian Man Records с 5 бонус-треками из оригинальной версии.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1990 года